19 км — разъезд (населённый пункт) в Оренбургском районе Оренбургской области России. Входит в Южноуральский сельсовет.

География 
Разъезд расположен в 19 километрах от районного центра — Оренбурга.
Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Путевое хозяйство. Действует остановочный пункт Ветелки (1531 километр).

Транспорт 

Автомобильный и железнодорожный транспорт. Выезд на федеральную трассу Р-239.

Примечания 

Населённые пункты Оренбургского района